Edon steht für:
 das Gebiet, in dem die Edoner wohnten
 Edon (Ohio)
 die französische Gemeinde Édon im Département Charente

EDON steht für:
 den ICAO-Code EDON des Flugplatzes Neuhardenberg

Edon ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Edon (geboren als Richard Deutsch; 1876–1960), österreichischer Schriftsteller

EDON